Национальный чемпионат I 1995/1996 () — 94-й сезон чемпионата Венгрии по футболу. Он начался 4 августа 1995 года и закончился 24 июня 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1995/1996
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1995 году
Спорт в Венгрии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996